Timpan se poate referi la:
Timpan, instrument muzical de percuție
Timpan, membrană elastică care desparte partea externă a urechii de cea mijlocie
Timpan, suprafață situată între o grindă orizontală și un arc de deasupra golului unei uși sau al unei ferestre